Cesatiella — рід грибів. Назва вперше опублікована 1878 року.

Класифікація 
До роду Cesatiella відносять 6 видів:
 Cesatiella australis
 Cesatiella lancastriensis
 Cesatiella polyblasta
 Cesatiella polyphragmospora
 Cesatiella rehmiana
 Cesatiella selenospora

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1878. Fungi Veneti novi vel critici vel mycologiae Venetae addendi. Series VIII. Michelia. 1(2):239-275 - P.250

Роди грибів
Сордаріоміцети